Рузгис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Рузгис, Видмантас (род. 1950) — литовский дирижёр и музыкальный педагог. 
 Рузгис, Кястутис (род. 1962) — литовский футболист.
 Рузгис, Миколас (1915— ?) — литовский баскетболист.